El Ogla – comune dell'Algeria nella provincia di El Oued
El Ogla – comune dell'Algeria nella provincia di Tébessa